In dieser Liste sind alle 4038 momentan bekannten lebenden (oder in letzter Zeit ausgestorbenen) Arten der Unterordnung der Schlangen (Serpentes) aufgeführt. Grundlage für die Liste ist die Online-Datenbank Reptile Database, die Rote Liste der bedrohten Arten (IUCN) und die Artenliste am Ende des Buches Schlangen – Die interessantesten Arten der Welt von Chris Mattison. Die Unterteilungen in Familien und Unterfamilien sind oft nicht eindeutig, zum Beispiel wird die Unterfamilie der Natricinae im Buch als eigenständige Familie Natricidae angeführt, in dieser Tabelle sind sie aber wie bei der Reptile Database unter den Nattern (Colubridae) gelistet. Auch bei der Gattungszugehörigkeit der einzelnen Schlangenarten ist sich die Wissenschaft oft nicht einig, weswegen auch diese geändert werden. Der Spalte „Weiteres“ kann man entnehmen, ob von einer Art nicht viel bekannt ist, ob sie ausgestorben ist oder ob sie auch noch einen anderen wissenschaftlichen Namen hat(te) (Synonym).

Der letzten Spalte kann man die Erstbeschreiber der jeweiligen Art entnehmen. Sie ist nach dem Jahr der Erstbeschreibung sortierbar. Ist der Erstbeschreiber (unter Einschluß der Jahreszahl) eingeklammert, so wurde die entsprechende Art ursprünglich einer anderen (aus aktueller Sicht falschen) Gattung zugeordnet und erst später wurde erkannt, dass die Gattungs-Zugehörigkeit geändert werden muss (siehe Form der Autorenangabe). Die Äskulapnatter (Zamenis longissimus) hat zum Beispiel den Erstbeschreiber (LAURENTI, 1768), was bedeutet, dass Josephus Nicolaus Laurenti diese Art ursprünglich einer anderen Gattung zugeordnet hat (nämlich der Gattung Natrix, die Art hieß anfangs Natrix longissima). Erst viel später, im Jahr 2002, wurde erkannt, dass diese Art zur Gattung Zamenis gehört.

Schlangenarten

Ergänzungen 
Die im Buch vorkommende Art Thamnophis angusirostris hat weder in der Reptile Database noch in der IUCN eine Entsprechung, wird also in der Liste nicht erwähnt.

Die ausgestorbene Art Acrochordus dehmi wird weder im Buch noch in der Reptile Database noch in der IUCN erwähnt, kommt aber in der Literatur vor.

Siehe auch 
 Systematik der Schlangen
 Liste der Schlangenarten in Deutschland
 Liste der Schlangenarten in Österreich
 Liste der Schlangenarten in Albanien
 Liste der Schlangenarten in Aserbaidschan
 Liste der Schlangen Japans
 Schlangen Timors
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Reptilien

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Schlangen
Schlangenarten
!
Wikipedia:Artikel mit Video